

Antropologia
 Coyotes – trafficanti messicani impegnati nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra il Messico e gli Stati Uniti

Sport
 Arizona Coyotes – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Canton Coyotes – ex squadra di baseball statunitense
 Connecticut Coyotes – ex squadra di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Coyote (disambigua)